Esistono più comuni francesi con questo nome
Bonneuil – comune della Charente
Bonneuil – comune dell'Indre
Bonneuil-en-France – comune della Val-d'Oise
Bonneuil-en-Valois – comune dell'Oise
Bonneuil-les-Eaux – comune dell'Oise
Bonneuil-Matours – comune della Vienne
Bonneuil-sur-Marne – comune della Valle della Marna